Zamora peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio de Zamora (1660-1727), dramaturge espagnol ;
 Adrián Zamora (né en 1986), joueur mexicain de basket-ball ;
 Alonso Zamora Vicente (1916-2006), linguiste et écrivain espagnol ;
 Ana Reverte (1951-), née Ana Zamora Martín, une chanteuse de flamenco espagnole ;
 Bobby Zamora (né en 1981), footballeur anglais ;
 Camille Zamora (née en 1976), soprano américaine  ;
 Cristina López Zamora (née en 1989), femme politique espagnole ;
 Daniel Zamora (né en 1987), coureur cycliste argentin ;
 Daniela Zamora (née en 1990), footballeuse chilienne ;
 Ezequiel Zamora (1817- 1860), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Jaime Paz Zamora (né en 1939), homme politique bolivien ;
 Jhornan Zamora (né en 1989), joueur vénézuélien de basket-ball ;
 Juan Carlos González Zamora (né en 1968), joueur d'échecs mexicain ;
  (1799-1856), chef d'État du Costa Rica ;
 Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), homme politique espagnol ;
 Ricardo Zamora (1901-1978), gardien de but espagnol ;
 Teresa Andrés Zamora (1907-1946), universitaire républicaine espagnole;
 Vilma Zamora, modèle mexicaine.

Géographie

Lomas de Zamora, une ville d'Argentine, chef lieu du partido homonyme ;

Zamora, une ville ;
 Zamora, un canton ;
 Zamora-Chinchipe, une province ;

Zamora en Castille-et-León ;
 Province de Zamora, province dont Zamora est la capitale.

Zamora de Hidalgo, une ville de l'État de Michoacán de Ocampo, chef-lieu du municipio de Zamora ;
 Gutiérrez Zamora, une ville et un municipio de l'État de Veracruz ;

Zamora, municipalité de l'État d'Aragua ;
 Zamora : paroisse civile de cette municipalité.
 Zamora, municipalité de l'État de Falcón ;
 Zamora, municipalité de l'État de Miranda ;
 Ezequiel Zamora, municipalité de l'État de Monagas.

Autres usages 
 Trophée Zamora, prix du meilleur gardien de but du championnat de football espagnol ;
 Zamora Club de Fútbol, le club de football de Zamora ;
 La Zamora, une contrée imaginaire imaginée par Robert E. Howard dans son œuvre Conan le Barbare ;
 Zamora FC, un club de football vénézuelien ;

Voir aussi 
 Cathédrale de Lomas de Zamora
 Cathédrale de Zamora
 Liste des communes de la province de Zamora
 Liste des évêques de Zamora
 Traité de Zamora, l'acte d'indépendance du Portugal, signé en 1143 ;
Patronyme hispanique